TrapStar Turnt PopStar — второй и последний выпущенный при жизни студийный альбом американского рэпера и певца PnB Rock, он был выпущен 3 мая 2019 года на лейбле Atlantic Records. Это двойной альбом, он включает в себя гостевые участия от Lil Durk, XXXTentacion, Quavo, A Boogie wit da Hoodie и других. Он дебютировал под номером 4 в Billboard 200.

Обзор 
Альбом разделён на две стороны:  TrapStar и PopStar. Первая «больше сосредотачивается на его жестоком воспитании на улицах Филадельфии», тогда как второй «демонстрирует жизнь, которой он живёт сейчас, когда он наконец празднует и наслаждается плодами своего труда». PnB Rock заявил, что он хотел сделать двойной альбом «это был я тогда, а это я сейчас. Вы знаете, вы видите мой рост». Он также усторил вечеринку в честь выхода альбома.

Успех 
TrapStar Turnt PopStar дебютировал под номером четыре на американском чарте Billboard 200 с 42 000 альбомных эквивалентных единиц (включая 2000 продаж альбома). Альбом также собрал в общей сложности 45,73 миллиона прослушиваний на своей дебютной неделе.

Список композиций

Комментарии 
 Песня «Now or Never 2.0» является ремиксом песни 	«Now or Never» от Flyboy Tarantino, Craig Xen и Kidway выпущенной на альбоме Members Only, Vol. 4 хип-хоп коллектива Members Only

Чарты

Примечания 

Альбомы 2019 года
Альбомы Atlantic Records
Альбомы, спродюсированные Cardo
Альбомы, спродюсированные Дипло
Альбомы PnB Rock